Arborex bezeichnet:

 eine Hörspielreihe, siehe Arborex und der Geheimbund KIM
 eine Höhe im Gebiet der Ortschaft Lavigny VD in der Gemeinde Villars-sous-Yens